Takenori Akagi es uno de los personajes principales de la serie japonesa de manga y anime Slam Dunk.

Aparece por primera vez en la serie en su desafortunado encuentro con Hanamichi Sakuragi, cuando éste le lanza una pelota de baloncesto en toda la cara; poco después, al terminar el uno contra uno que Akagi había propuesto a Hanamichi, se revela que es el hermano mayor de Haruko Akagi (para desgracia de Hanamichi).

Juega en la posición de pívot, pues su altura (mide 1,97 cm) y su gran fuerza le permiten intimidar a los rivales; además, es el capitán del Shōhoku. En su camino por ganar el Campeonato Nacional, ha jugado contra juagdores de su talla, como es el caso de Jun Uozumi (del Ryonan), Toru Hanagata (del Shoyo) y Kazuma Takasago (del Kainan). Mantiene una fuerte rivalidad con el primero de los tres, Uozumi.

Ficha 
 Nombre: Takenori Akagi
 Apodo (s): Gorila
 Cumpleaños: 14 de mayo
 Edad: 17
 Posición: central/pivot. Además es el capitán
 Nº de camiseta: 4
 Estatura:1.97
 Peso: 110Kg
 Escuela Secundaria: Kitamura
 Marca de Zapatillas: Jordan 

Personajes de Slam Dunk